Fowler Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Fowler Airport (Colorado)
 Fowler Airport (Kansas)
 Fowler Airport (Texas)